Franciszek Kamiński (XIX w.) – zakonnik z klasztoru kartuzów w Berezie Kartuskiej
 Franciszek Kamiński (1835–1904) – sybirak, misjonarz 
 Franciszek Kamiński (ps. Olsza lub Zenon Trawiński; 1902–2000) – generał dywizji Wojska Polskiego, komendant główny Batalionów Chłopskich
 Franciszek Kamiński (ps. Janek; 1914–1942) – działacz komunistyczny
 Franciszek Kamiński (1923–1985) – generał brygady, pilot Ludowego Wojska Polskiego